BMG est beatboxeur depuis 2007.

Biographie 
BMG a participé à des compétitions de beatbox entre 2008 et 2018, et a notamment remporté les championnats du monde en catégorie duo avec Alem en 2015, sous le nom Twenteam'8. Il est membre du jury de compétitions depuis 2012.

Il est connu pour être un pionnier de la spit snare. Son style est connu pour être énergique sur scène.

Palmarès 

 Championnats du monde de beatbox

 Champion du monde en duo 2015
 Quart de Finaliste au championnat du monde 2015 (Catégorie Solo)
 Quart de Finaliste au championnat du monde 2012 (Catégorie Solo)

 Championnats de France de beatbox

 Vice-Champion de France 2016 (Catégorie Solo)
 Vice-Champion de France 2015 (Catégorie Solo)
 Champion de France 2013 (Catégorie Duo)

 Autres compétitions

 Champion de La Cup Beatbox (Régions de France) 2015
Vice-Champion de La Cup Beatbox (Championnat Européen) 2013
Champion du Battle Of The Year Beatbox 2012
Champion du B4B Beatbox Belgian Cup 2012
Champion du Bruxelles Battle Beatbox 2012
Champion du Turntable Knock Out 2012
Champion du Ieper Battle Beatbox 2012
Champion du Human Beatbox Fight 2009

Compétitions et adversaires 

Catégorie Solo :

Non-qualifié pour les battles solo :

- Championnat du monde 2018 à Berlin (Allemagne) 

- Grand Beatbox Battle 2017 à Bâle (Suisse)

- Championnat de France 2008 à Montpellier

Catégorie Duo :

Catégorie Equipe :

Catégorie Seven to Smoke :

Notes et références 

Beatbox
Musicien de hip-hop